SDG steht für:
 Sustainable Development Goal (SDG), siehe Ziele für nachhaltige Entwicklung
 SDG-Index
 Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher, siehe Dolmetscher
 Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft
 Sanitätsdienstgrad, siehe SS-Sanitätsdienstgrade
 Single Digital Gateway, angestrebter einheitliche digitaler Zugang zu Verwaltungsleistungen in der EU, siehe Onlinezugangsgesetz#OZG Portalverbund und Single Digital Gateway (SDG)
 Soli Deo Gloria, lateinisch für „Gott allein die Ehre“
 The Spencer Davis Group, eine britische Band
 Subjective Difference Grade, Hörtest-basiertes Pseudomaß zur Bewertung von audioverändernden Verfahren, siehe PEXQ#Perceptual Evaluation of Audio Quality (PEAQ)
 Sudanesisches Pfund (ISO-4217-Code), Währung des Sudan
 Sudetendeutsche Gesellschaft
 System Dynamics Group
 Flughafen Sanandadsch (IATA-Code), Flughafen von Sanandadsch, Iran
Srpska dobrovoljačka garda ("Serbische Freiwilligengarde"), eine paramilitärische serbische Freischar während der Jugoslawienkriege.

sdg steht für:
 Savi (Sprache) (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

SDG